Wisch kan syfta på:

Geografi

Nederländerna 

 Wisch (ort), Gelderland, Oude IJsselstreek,

Tyskland 

 Wisch (Creuzburg) – kulle, Thüringen, 
 Wisch, Nordfriesland – kommun, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, 
 Wisch, Plön – kommun, Plön, Schleswig-Holstein, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar